Cold case kan avse:

 Cold case – en term för ouppklarade brott som används av brottsutredare för fall som inte har klarats upp och inte längre utreds, se Olösta brott
 Cold Case (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Cold Case Files – ett amerikanskt reality-TV-program 1999–2008
 Cold Case Sverige – en svensk TV-serie